Парк Партизанської слави — назва об'єктів природно-заповідного фонду України

 Парк Партизанської слави — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Заріччі Надвірнянського району Івано-Франківської області
 Парк Партизанської слави — регіональний ландшафтний парк у Дарницькому районі Києва

Див. також 
 Парк Слави
 Парк Вічної Слави (Київ)

Парки
Багатозначні терміни: урбаноніми